Józef Koszutski – szlachcic, konsyliarz konfederacji radomskiej (1767 r.)
 Józef Koszutski (1906–1979) – polityk i dyplomata